Gli eroi del deserto (Beau Geste) – film del 1926 diretto da Herbert Brenon
 Gli eroi del deserto (Hell's Heroes) – film del 1929 diretto da William Wyler